

Patronyme
 Joseph Chaleil, (1865-1920), fut un haut fonctionnaire et homme politique français.
 Max Chaleil, (1937- ), est un éditeur et un écrivain français.
 Paul Chaleil, (1913-1983), fut un prêtre catholique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme